Ilha de Senja
Senja (comuna)